Рязанское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в Муромцевском районе Омской области Российской Федерации.

Административный центр — село Рязаны.

История 
Статус и границы сельского поселения установлены Законом Омской области от 30 июля 2004 года № 548-ОЗ «О границах и статусе муниципальных образований Омской области»

Население

Состав сельского поселения

Примечания 

Муниципальные образования Муромцевского района
Сельские поселения Омской области